Belle Étoile peut désigner :
 Belle Étoile (1938), un film de Jacques de Baroncelli ;
 la Belle-Étoile, un bateau de pêche breton ;
 le pic de la Belle Étoile, un sommet de la chaîne de Belledonne dans l'Isère ;
 la Belle Étoile, un sommet du massif des Bauges en Savoie et Haute-Savoie ;
 Belle-étoile, un nom rare ou peu usité de Galium odoratum  ;
 Cerisy-Belle-Étoile, une commune française de l'Orne ;
 À la belle étoile, une pièce de théâtre de Charles Guéret.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre